tarczynka – rodzaj porostów
 Tarczynka – struga, dopływ Jeziorki
 Tarczynka – wzniesienie w Górach Kaczawskich